Scott Tucker – nuotatore statunitense
 Scott Tucker – pilota automobilistico statunitense
 Scott Tucker – direttore d'orchestra statunitense